Pławna bezeichnet Dörfer in Polen:
 Pławna (Ciężkowice), Dorf der Gmina Ciężkowice in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Pławna (Strzelin) (dt. Plohe), Dorf der Gmina Strzelin in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Pławna Dolna
 Pławna Górna